Mihr steht für
 Mihr (Prinz), Prinz von Kachetien, 736–741
 eine persische und armenische Gottheit; siehe Mithras
 Mihr (Zeitschrift), persische Wissenschafts- und Literaturzeitschrift

Mihr ist der Familienname folgender Personen:
 Karl-Heinrich Mihr (* 1935), deutscher Betriebsrat und Politiker (SPD), MdEP

Siehe auch:
 Mier
 Mir